John Flower peut désigner :

 John Flower, homme politique anglais ;
 John Flower (1535-1620), homme politique anglais ;
 John Flower (16??-16??), théologien anglais ;
 John Flower (1793-1861), artiste anglais ;
 John Flower (1938-), joueur de cricket anglais.